Randori é uma luta de treinamento no judô, que não vale nenhum ponto no qual você apenas treina com a pessoa.

A luta é composta por, normalmente, nenhum juiz e dois jogadores, no qual a luta não acaba mesmo você fazendo o ippon (pontuação máxima do judô).

É o momento em que você pode utilizar o que foi aprendido, colocando em prática como em uma competição, mas como já dito, sem valência de pontos, apenas para treinamento e fixação.

Judô
Jiu-jitsu